Авиху ():

 Авиху — еврейское имя, например: Авиху Соротцкий (род. 1984) — израильский хоккеист.
 Авиху — библейский персонаж, один из старших сыновей Аарона и Елисаветы; погиб при жизни отца (испепелён огнём), ослушавшись Бога.

См. также 
 Ави

Примечания